Chamiec ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Chamiec (1840–1908), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Krzysztof Chamiec (1930–2001), polnischer Theater-, Film- und Fernsehschauspieler
 Ksawery Jaksa-Chamiec (1848–1910), polnischer Sozialaktivist, Journalist
 Zygmunt Chamiec (1882–1948), erster Direktor des polnischen Rundfunks